Eastwood [ístvud] je anglosaské jméno:
příjmení
 Clint Eastwood (* 1930), americký producent, režisér a herec
 Scott Eastwood (*1986), americký herec

místní jméno
 Eastwood (Anglie), město v Anglii
 Eastwood Town FC, fotbalový klub

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení